Selišče je ime več naselij v Sloveniji:

Selišče, občina Dolenjske Toplice
Selišče, občina Tolmin

Glej tudi 

 Selišće Sunjsko (Hrvaška) 
 Selište (razločitev)
naselja v Sloveniji